Клі́мкін () — російське прізвище. Відомі носії:

 Клімкін Ілля Сергійович — російський фігурист.
 Клімкін Павло Анатолійович — український дипломат, Міністр закордонних справ України.

Російські прізвища